В данный список включены все виды муравьёв (Formicidae) Перу (Южная Америка). В настоящее время здесь обнаружена одна из крупнейших региональных мирмекофаун:  более 679 видов и подвидов муравьёв из более чем 80 родов. Более 50 видовых таксонов эндемичны для регионы. Крупнейшие роды: Pheidole (90 видов), Camponotus (82), Pseudomyrmex (55). Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Acanthognathus

Acanthoponera

Acanthostichus

Acromyrmex

Acropyga

Adelomyrmex

Allomerus

Anochetus

Apterostigma

Atta

Azteca

Brachymyrmex 
  species

Camponotus

Carebara

Centromyrmex 
  species

Cephalotes

Cheliomyrmex

Crematogaster

Cryptopone

Cylindromyrmex

Cyphomyrmex

Daceton

Dinoponera

Discothyrea 
  species

Dolichoderus

Dorymyrmex

Eciton

Ectatomma

Eurhopalothrix

Fulakora

Gigantiops

Gnamptogenys

Hylomyrma

Hypoponera

Kalathomyrmex 
  species

Kempfidris

Labidus

Lachnomyrmex

Leptogenys

Linepithema

Mayaponera

Megalomyrmex

Monomorium

Mycocepurus

Mycetosoritis 
  species

Myrmelachista

Myrmicocrypta

Neivamyrmex

Neoponera

Nesomyrmex

Nomamyrmex

Nylanderia

Ochetomyrmex

Octostruma

Odontomachus

Oxyepoecus 
  species

Pachycondyla

Paraponera

Paratrechina

Pheidole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 {{bt|Pheidole nitella Wilson, 2003}}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platythyrea 
 

 

 Pogonomyrmex 
 
 

 Prionopelta 
 

 Probolomyrmex 
 

 Procryptocerus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Protalaridris 
 

 Pseudomyrmex 
 Pseudomyrmex alustratus Ward, 1989
 Pseudomyrmex colei Enzmann, E.V., 1944
 Pseudomyrmex colei vistanus Enzmann, E.V., 1944
 Pseudomyrmex crudelis Ward, 1999
 Pseudomyrmex cubaensis Forel, 1901
 Pseudomyrmex dendroicus (Forel, 1904)
 Pseudomyrmex eculeus Ward, 1999
 Pseudomyrmex elongatulus Dalla Torre, 1892
 Pseudomyrmex elongatus Mayr, 1870
 Pseudomyrmex ferox Ward, 1999
 Pseudomyrmex filiformis (Fabricius, 1804)
 Pseudomyrmex gracilis Fabricius, 1804
 Pseudomyrmex holmgreni Wheeler, W.M., 1925
 Pseudomyrmex hospitalis Ward, 1999
 Pseudomyrmex kuenckeli Emery, 1890
 Pseudomyrmex lisus Enzmann, E.V. 1944
 Pseudomyrmex longior Forel, 1904
 Pseudomyrmex maculatus Smith, F., 1855
 Pseudomyrmex micans Ward, 2017
 Pseudomyrmex obtusus Ward, 2017
 Pseudomyrmex oculatus Smith, F., 1855
 Pseudomyrmex pallens Mayr, 1870
 Pseudomyrmex perboscii Guérin-Méneville, 1844
 Pseudomyrmex peruvianus Wheeler, W.M., 1925
 Pseudomyrmex pictus (Stitz, 1913)
 Pseudomyrmex pisinnus Ward, 1989
 Pseudomyrmex rubiginosus (Stitz, 1913)
 Pseudomyrmex santschii Enzmann, E.V., 1944
 Pseudomyrmex sericeus cordiae Forel, 1904
 Pseudomyrmex simplex Smith, F., 1877
 Pseudomyrmex spiculus Ward, 1989
 Pseudomyrmex tachigaliae Forel, 1904
 Pseudomyrmex tenuis Fabricius, 1804
 Pseudomyrmex tenuissimus Emery, 1906
 Pseudomyrmex termitarius Smith, F., 1855
 Pseudomyrmex triplarinus Weddell, 1850
 Pseudomyrmex unicolor Smith, F., 1855
 Pseudomyrmex urbanus Smith, F., 1877
 Pseudomyrmex venustus Smith, F., 1858
 Pseudomyrmex vinneni (Forel, 1906)
 Pseudomyrmex voytowskii Enzmann, E.V., 1944
 Pseudomyrmex wheeleri'' Enzmann, E.V., 1944

Pseudoponera

Rasopone

Rogeria

Sericomyrmex

Simopelta

Solenopsis

Stegomyrmex

Strumigenys

Tapinoma

Tatuidris

Tetramorium

Thaumatomyrmex

Trachymyrmex

Tranopelta

Typhlomyrmex

Wasmannia

Xenomyrmex 
  species

См. также 
 Список видов муравьёв Колумбии
 Список видов муравьёв Кубы
 Список видов муравьёв Мексики

Примечания

Литература 
 
 
 Fernandez, F. & Sendoya, S. (2004) Lista de las hormigas neotropicales. Biota Colombiana, 5, 3—93.
 Escalante Gutierrez J. A. (1993) Especies de hormigas conocidas del Peru (Hymenoptera: Formicidae). Revista Peruana de Entomologia, 34, 1—13.
 
 Wilson, E.O. (1987) The arboreal ant fauna of Peruvian Amazon forests: a first assessment. Biotropica, 19, 245—251.

Ссылки 

Списки:Перу
Перу

Природа Перу